Filémon e Baucis — esposa de Filémon na mitologia grega
172 Baucis — asteroide

Desambiguações de antropônimos